Англика́нское сообщество () — всемирное объединение поместных (национальных) англиканских Церквей. Не существует единой «Англиканской Церкви», обладающей общей юрисдикцией, так как все национальные англиканские Церкви административно независимы и находятся в полном каноническом единстве с Церковью Англии, которая рассматривается как «Материнская церковь» (mother church) Сообщества по всему миру, и с её главным примасом Архиепископом Кентерберийским (The Archbishop of Canterbury). Статус полного канонического единства означает, что между этими Церквями существует взаимное согласие по важнейшим доктринам и Причастие в каждой поместной Церкви возможно для каждого англиканина.

Объединяя около 77 миллионов последователей, англиканское сообщество является одним из крупнейших христианских сообществ в мире
. Некоторые из церквей этого сообщества известны как Англиканские (то есть они точно признают свою историческую связь с Англией (Ecclesia Anglicana в переводе с латыни означает «Английская Церковь» или «Церковь Англии»); другие, как, например, Американская и Шотландская Епископальные Церкви, или Церковь Ирландии, предпочитают отдельные наименования. Каждая Церковь имеет свои собственные доктрину и литургию, и управляется местным примасом.

Архиепископ Кентерберийский, предстоятель Церкви Англии, не обладает официальной канонической или административной властью за её пределами, но он признается символическим главой Сообщества. По отношению к предстоятелям прочих поместных англиканских церквей пользуется первенством чести (primus inter pares — «первый среди равных»).

Англиканское сообщество считает себя частью Единой, Святой, Вселенской и Апостольской Церкви, одновременно Вселенской и Реформированной.

История возникновения 
Как обособленная от Рима религиозная организация, Церковь Англии возникла в ходе Английской реформации на основании Акта о верховенстве 1534 (The Act of Supremacy), принятого парламентом по настоянию Генриха VIII, который объявлял Короля «единственным верховным главою на земле Церкви Англии». Король объявлялся Защитником веры (Fidei Defensor). В 1538 году была введена в официальное пользование «Великая Библия» (The Great Bible) — английский перевод Вульгаты. В июне 1539 года парламент Англии принял закон, известный как «Шесть статей» (Six Articles), который подтверждал основные доктринальные и канонические положения современного католицизма: пресуществление; непричащение мирян Кровью Христовою; целибат духовенства; исполнение обетов целомудрия; разрешение частных месс; важность исповеди. Более радикальные реформы были позже осуществлены Архиепископом Кранмером (Archbishop Cranmer) при Эдуарде VI: «Сорок две статьи» (The Forty-Two Articles) ознаменовали пик кальвинистского влияния в Церкви Англии ; их составление было завершено в 1552 году (провозглашены Королевским Мандатом 19 июня 1553). «Сорок две статьи», вследствие коронации католички Марии I, так и не были введены в действие.

К 1540 году завершилась ликвидация монастырей (The Dissolution of the Monasteries) и передача монастырских активов в ведение Короны. Церковная собственность в конечном итоге оказалась в руках английской аристократии, что создало экономическую базу для укоренения реформ и упрочения политического разрыва с папством.

После недолгой католической реакции в царствование Марии I Тюдор, в 1559, при Елизавете I, был принят второй Акт о верховенстве 1559. Акт подтверждал положения первого, но уточнял титул Монарха в отношении Церкви, каковой определялся как Верховный Правитель Церкви Англии (Supreme Governor of the Church of England).

Монарху принадлежит формальное право назначать Архиепископа и епископов по представлению премьер-министра, хотя фактическая процедура назначения сложна и многоступенчата. Примас Церкви Англии — Архиепископ Кентерберийский, который признаётся духовным лидером всего Сообщества, но не имеет административной власти за пределами Англии, кроме нескольких Церквей, которые предпочли остаться в его ведении. Значительная часть епископов Церкви Англии ex officio суть члены палаты лордов — так наз. духовные лорды (Lords Spiritual).

Старейший из существующих англиканских храмов за пределами Британских островов, Церковь св. Петра (Бермудские острова), был основан в 1612 (хотя современное здание было несколько раз перестроено за последнее столетие). Она также является старейшей из существующих протестантских церквей в Новом Свете. Она оставалась частью Церкви Англии до 1978 года, когда Англиканская Церковь Бермудских о-в отделилась от неё. Церковь Англии была государственной Церковью не только в Англии, но и во всех её заморских колониях.

Таким образом, единственными Церквами-членами нынешнего Англиканского сообщества, которые уже существовали к середине XVIII века были Церковь Англии, её ближайшая церковь-сестра — Церковь Ирландии () (которая также отделилась от Римско-католической церкви в правление Генриха VIII) и Шотландская епископальная церковь, которая в XVII и XVIII веках была частично полулегальной (из-за подозрений в её симпатиях к якобитам).

Расширение Британской Империи в XVIII и XIX веках также привело к расширению административных границ церкви. В начале, все эти Церкви в колониях находились под юрисдикцией Лорда-Епископа Лондона. После Американской революции, приходы нового независимого государства посчитали необходимым формально порвать с той церковью, чьим Верховным Правителем () был Британский монарх. Таким образом, после довольно дружелюбного отделения, они сформировали свои собственные диоцезы и национальную церковь, Епископальную Церковь Соединенных Штатов Америки.

Примерно в это же время в колониях, которые оставались связанными с Короной, Церковь Англии начала назначать колониальных епископов (colonial bishops). В 1787 был назначен епископ Новой Шотландии с юрисдикцией над всей Британской Северной Америкой; через некоторое время были назначены епископы в ряд городов современной Канады. В 1814 была создана кафедра епископа в Калькутте; в 1824 году первый епископ был направлен в Вест-Индию, а в 1836— в Австралию. К 1840 году Церковь Англии назначила всего десять колониальных епископов, но уже и это начинание сильно содействовало росту англиканства в мире. В 1841 был создан Колониальный Епархиальный совет (Colonial Bishoprics Council) и вскоре было создано большое количество диоцезов.

Со временем, появилась общая практика объединять эти диоцезы в Провинции и назначать для каждой из них митрополита ( или ). В начале Церковь Англии была государственной церковью в большинстве колоний. Однако в 1861 было решено, что во всех колониях, за исключением тех, где она обладала особым государственным статусом, Церковь Англии будет обладать таким же юридически статусом, что и все остальные Церкви. Таким образом, колониальный епископ и колониальный диоцез отличались от епископов и диоцезов в Англии. Со временем епископов стали назначать сами местные церкви, а не поставлять их из Англии. Постепенно национальные синоды стали регулировать церковное законодательство независимо от Церкви Англии.

Важным шагом в развитии современного Сообщества стала идея Ламбетских Конференций. Эти конференции демонстрировали, что епископы разных Церквей могут проявлять единство Церкви через епископальную коллегиальность в отсутствие всеобщих юридических связей. Некоторые епископы очень неохотно посещали эти конференции из опасения, что подобное собрание может провозгласить себя Собором с властью создавать и регулировать церковное законодательство. Поэтому, была достигнута договоренность принимать лишь резолюции, носящие рекомендательный характер. Ламбетские конференции стали проводить примерно каждые десять лет с 1878 (вторая подобная конференция), и по сей день они остаются наиболее зримыми символами единства всего Сообщества.

Экклезиология, организация, традиция 
Англиканское сообщество не представляет собой юридической структуры и не имеет каких-либо специальных органов, на которые возложена задача управления и контроля над церквями. В Лондоне под эгидой Архиепископа Кентерберийского функционирует Канцелярия Англиканского сообщества, играющая, однако, лишь организационную и вспомогательную роль. Сообщество объединено общей историей, традицией, структурой и участием в международных совещательных органах.

Три фактора обеспечивают единство Англиканского сообщества: единая организационная структура церквей, входящих в Сообщество, представляющая собой епископальную иерархию, поддерживаемую через апостольское преемство и синодальное управление; принципы вероучения, отраженные в литургии и принятых молитвенниках; исторические документы и труды богословов, повлиявшие на традицию Сообщества.

Изначально Церковь Англии была самостоятельной, самодостаточной Церковью, строившей свою идентичность на собственной истории и поддерживавшей своё единство посредством воспроизведения епископальной структуры и сохранения своего положения в качестве государственной церкви. Епископальная структура была чрезвычайно важна для сохранения внутреннего единства Сообщества ввиду важности роли, которую играли епископы в поддержании кафоличности и экуменизма.

На ранней стадии своего развития Церковь Англии разработала собственную книгу молитв, получившую название «Книга общих молитв» (The Book of Common Prayer) и сделанную обязательной «Актами о единообразии». Англиканская традиция формировалась не под влиянием какого-либо высшего теологического органа и не была связана с каким-либо отцом-основателем, напротив — она всегда обращалась именно к Книге общих молитв как к источнику своей теологии и практики. Это привело к формированию принципа «lex orandi, lex credendi» («закон молитвы — закон веры», досл.), ставшего краеугольным камнем Англиканской традиции.

Острый конфликт между протестантами и католиками в XVII веке привел к тесному сплочению многих протестантских церквей с очень разными доктринами и принципами, но готовых принять очень широкие границы допустимых расхождений. Эти границы были установлены в соответствующих частях молитвенных книг, а также в «39 статьях». Эти статьи сильно повлияли на традицию Сообщества, которая была развита и укреплена такими теологами как Ричард Хукер, Ланселот Эндрюс и Джон Коузин.

С расширением Британской Империи и распространением англиканства за пределами собственно Великобритании и Ирландии, Сообщество встало перед проблемой разработки новых механизмов поддержания внутреннего единства. Таким механизмом стали Ламбетские конференции епископов Сообщества, первая из которых была созвана в 1867 году Архиепископом Кентерберийским Чарльзом Лонгли (Charles Longley). Конференции эти не были направлены на ущемление внутренней автономии появляющихся провинций, а на «обсуждение вопросов, представляющих практический интерес, а также того, что мы полагаем, может стать необходимым в качестве направляющих ориентиров будущей деятельности».

Институты управления Сообществом (Instruments of Communion) 
Как уже было отмечено, Англиканское сообщество не имеет международной юридической структуры. Роль Архиепископа Кентерберийского является чисто символической, а три международных организации Сообщества являются консультативными и сотрудничают друг с другом, однако их резолюции не носят обязательного характера для независимых провинций Сообщества. Однако, вместе четыре этих института функционируют как «Институты управления Сообществом», так как все церкви Сообщества в ним участвуют. В порядке древности, «Институты управления Сообществом» это:

 Архиепископ Кентерберийский (ab origine) действует как духовный глава Сообщества. Он — фокус единства, так как ни одна Церковь не просит членства в Сообществе не состоя в общении с ним. Ныне кафедру Кентербери занимает Архиепископ Джастин Уэлби.
 Ламбетская Конференция (впервые проведена в 1867 году) — старейшее международное собрание. Это форум для епископов Сообщества, где они подтверждают и подкрепляют единство и коллегиальность через епископальность; обсуждают общие вопросы и проблемы; принимают резолюции, которые должны служить в качестве ориентиров. Конференции проводятся приблизительно каждые десять лет по призыву Архиепископа Кентерберийского.
  (впервые собрался в 1971, был создан в 1968 резолюцией Ламбетской Конференции, и обычно собирается через каждые три года. Совет состоит из представителей (епископов, клириков и мирян), избранных 38 провинциями. У Совета есть постоянный секретариат, , в которой председательствует Архиепископ Кентерберийский.
  (впервые собралась в 1979) — это наиболее позднее выражение соборности, которое было созвано Архиепископом Дональдом Когганом в качестве форума для «неторопливой мысли, молитвы и глубокого обсуждения».

Провинции Сообщества 
Все тридцать восемь Провинций Англиканского сообщества являются независимыми, каждая со своим примасом и управляющими структурами. Провинции могут представлять собой национальные церкви (как в Канаде, Уганде или Японии), или региональные церкви (как в Вест-Индии, Центральной Африке или Юго-Восточной Азии).

В Соединенном Королевстве существует четыре Церкви, входящих в Сообщество: Церковь Ирландии, Шотландская епископальная церковь, Церковь Уэльса и Церковь Англии.

Тридцать восемь Провинций Англиканского сообщества:

 Англиканская Епископальная Церковь Бразилии (The Igreja Episcopal Anglicana do Brasil)
 Англиканская Церковь Австралии (The Anglican Church of Australia)
 Англиканская Церковь Бурунди (The Anglican Church of Burundi)
 Англиканская Церковь в Аотеароа, Новой Зеландии и Полинезии (The Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia)
 Англиканская Церковь Центральной Америки (The Iglesia Anglicana de la Region Central America)
 Англиканская Церковь Гонконга (Hong Kong Sheng Kung Hui)
 Англиканская церковь Канады (The Anglican Church of Canada)
 Англиканская Церковь Кении (The Anglican Church of Kenya)
 Англиканская Церковь Кореи (The Anglican Church of Korea)
 Англиканская Церковь Мексики (The Anglican Church of Mexico)
 Англиканская Церковь Папуа Новой Гвинеи (The Anglican Church of Papua New Guinea)
 Англиканская Церковь Южной Америки (Iglesia Anglicana del Cono Sur de las Americas)
 Англиканская Церковь Танзании (The Anglican Church of Tanzania)
 Англиканская Церковь Южной Африки (The Anglican Church of Southern Africa)
 Англиканская церковь Японии (The Nippon Sei Ko Kai)
 Епископальная Церковь Иерусалима и Ближнего Востока (The Episcopal Church in Jerusalem and the Middle East)
 Епископальная Церковь Соединенных Штатов Америки (The Episcopal Church of the United States of America)

 Епископальная Церковь Судана (The Episcopal Church of the Sudan)
 Епископальная Церковь Филиппин (The Episcopal Church in the Philippines)
 Провинция Англиканской Церкви Конго (The Province de L’Eglise Anglicane Du Congo)
 Церковь Англии (The Church of England)
 Церковь Бангладеш (The Church of Bangladesh)
 Церковь Ирландии (The Church of Ireland)
 Церковь Нигерии (The Church of Nigeria)
 Церковь Пакистана (The Church of Pakistan)
 Церковь Провинции Бирма (The Church of the Province of Myanmar)
 Церковь Провинции Вест-Индии (The Church in the Province of the West Indies)
 Церковь Провинции Западной Африки (The Church of the Province of West Africa)
 Церковь Провинции Индийского Океана (The Church of the Province of the Indian Ocean)
 Церковь Провинции Меланезия (The Church of the Province of Melanesia)
 Церковь Провинции Руанда (The Church of the Province of Rwanda)
 Церковь Провинции Центральной Африки (The Church of the Province of Central Africa)
 Церковь Провинции Юго-Восточная Азия (The Church of the Province of South East Asia)
 Церковь Северной Индии (The Church of North India)
 Церковь Уганды (The Church of Uganda)
 Церковь Уэльса (The Church in Wales)
 Церковь Южной Индии (The Church of South India)
 Шотландская епископальная церковь (The Scottish Episcopal Church)

Кроме того, в Сообщество входят шесть церквей (extra-provincial churches), не входящих в провинции, пять из которых находятся под юрисдикцией Архиепископа Кентерберийского:
 Англиканская Церковь Бермудских островов (The Anglican Church of Bermuda) (в юрисдикции Архиепископа Кентерберийского)
 Епископальная Церковь Кубы (Iglesia Episcopal de Cuba) (в юрисдикции епископского совета)
 Приход Фолклендских островов (The Parish of the Falkland Islands) (в юрисдикции Архиепископа Кентерберийского)
 Лузитанская Католическая Апостольская Евангелическая Церковь (The Lusitanian Catholic Apostolic Evangelical Church) (в юрисдикции Архиепископа Кентерберийского)
 Испанская Реформированная Епископальная Церковь (The Spanish Reformed Episcopal Church) (в юрисдикции Архиепископа Кентерберийского)
 Церковь Цейлона (The Church of Ceylon) (в юрисдикции Архиепископа Кентерберийского)

В США. Канонические проблемы и споры 

В Соединённых Штатах Америки англиканская церковь именуется Епископальной церковью США (); насчитывает около 2-х миллионов 300 тысяч членов.

С 1990-х позиция Епископальной Церкви США по рукоположению гомосексуалов и однополым бракам и неприятие её другими Церквами — прежде всего в Африке и Азии — основной источник раздоров между разными поместными Церквами Англиканского сообщества. В 2007 году со стороны ряда епископов церкви в США высказывалась готовность пойти на разрыв (схизму) для сохранения «либеральных» принципов. На состоявшемся в феврале 2007 в Дар-эс-Саламе съезде Предстоятелей Англиканских Церквей, церкви в США был фактически предъявлен ультиматум засвидетельствовать до 30 сентября своё неприятие «гомосексуальной практики», и не совершать благословений однополых браков и не совершать более хиротоний открытых гомосексуалов.

Консервативная часть церкви в США сочла, что она подвергается изоляции и вытеснению из Епископальной церкви.

20 марта 2007 в США, в городе Навасота, штат Техас, епископы Епископальной церкви отвергли ультиматум съезда в Дар-эль-Саламе, заявив, что он имеет черты «колониализма, от которого Епископальная Церковь освободилась», и заменяет местное самоуправление мирян папистской моделью — «решениями далёкой и неподотчётной группы прелатов». Тем не менее, заявление выражает «страстное желание оставаться в полном общении как с Англиканским сообществом, так и Епископальной церковью».

Возможное отпадение Епископальной церкви от Сообщества чревато резким сокращением финансирования центральных международных программ Сообщества, около трети бюджета которого составляет вклад членов Церкви США.

25 сентября 2007 в Новом Орлеане завершилось заседание Палаты епископов Генеральной конвенции — законодательного и управляющего органа Епископальной церкви США. Было принято решение «воздерживаться от посвящения в епископский сан людей, чей образ жизни является вызовом для церквей, входящих в Содружество».

19 июля 2008 года в Кентербери (Англия) открылась Ламбетская конференция — всемирный съезд англиканских епископов, проводимый каждые 10 лет; около 200 епископов отказались участвовать в конференции, некоторые из них — в знак протеста против «либеральных тенденций», поддерживаемых Генеральным синодом Церкви Англии. Конференция завершилась тем, что архиепископ Кентерберийский призвал ввести пятилетний мораторий на рукоположение открытых гомосексуалов.

В России 

Капелланства Церкви Англии в России зарегистрированы Минюстом РФ в 1992, как «Англиканская церковь». Капеллан англиканской церкви св. Андрея в Москве обслуживает также небольшие общины верующих англикан в Баку, Тбилиси, Ереване. Капелланства в России (всего их три: в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке) входят в Диоцез Гибралтара в Европе.

Примечания

См. также 
 Англиканская церковь Святого Андрея (Москва)
 Оксфордское движение

Ссылки 
 Англиканские церкви
 Англиканство
 Тридцать девять статей на англ.
 официальный сайт Церкви Англии 
 сайт Гибралтарской епархии в Европе
 сайт англиканской церкви св. Андрея в Москве
 Anglican Communion
 The Episcopal Church in the USA